

Гаррінгтон — місто, штат Делавер
 Гаррінгтон — місто, штат Мен
 Гаррінгтон — місто, штат Вашингтон

Інше 
 Стів Гаррінґтон — вигаданий персонаж телешоу Netflix " Дивні дива ", якого зобразив Джо Кірі .
 Ал Гаррінгтон — Альберт Гаррінгтон (англ. Albert Harrington, нар. 17 лютого 1980, Орандж, Нью-Джерсі, США) — американський професійний баскетболіст.